Kenney kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kenney (berg),

USA 

 Kenney (ort), Illinois, DeWitt County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar